Codro ultimo re di Atene
Meho Kodro (1967) ex calciatore e allenatore bosniaco-erzegovese